Дми́трий Дми́триевич Вонля́рский  (7 апреля 1921 — 2007) — Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина первой статьи, помощник командира взвода разведки.

Биография

1940—1945 годы 
С началом Великой Отечественной войны, будучи курсантом 2-го курса Каспийского высшего военно-морского училища, добровольцем отправился на фронт и в звании старшины 1-й статьи получил направление в 71-ю отдельную морскую стрелковую бригаду, которая которая приняла активное участие в боях при защите Москвы осенью 1941-го года. В бою у Солнечногорска 5 декабря 1941 года был тяжело ранен.

После выписки из госпиталя (Иваново) служил командиром отделения рулевых-сигнальщиков на черноморском крейсере «Молотов».

Был зачислен в парашютно-десантный батальон, который в январе 1944 года высадился на мысе Тархан (севернее Керчи). В ходе боя Дмитрий Вонлярский заменил убитого офицера. Затем, овладев важной высотой, захватил фашистское орудие и открыл огонь по врагу. За этот подвиг был представлен к званию Герой Советского Союза, однако по решению вышестоящего командования представление было изменено на награждение Орденом Красного Знамени. В бою 20 января 1944 года был ранен.

«Пройдя через штормовое Азовское море на шлюпке, он высадился на берег и заменил выбывшего из строя командира десантной группы… Далее с другом Василием Перевозчиковым они первыми были на высоте 164,5, которая оказалась в центре борьбы и не раз переходила из рук в руки. Дело доходило до гранат и рукопашной. Василию Перевозчикову оторвало руку. За тот бой друзья были представлены к званию Героя Советского Союза»

В составе 83-й бригады морской пехоты участвовал в освобождении Керчи, Феодосии, Севастополя. Затем бригада была передана в состав Дунайской военной флотилии, с которой он участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, в частности, в высадке десанта в Днестровском лимане в августе 1944 года.

Так описывает эти события Герой Советского Союза полковник Михаил Владимирович Ашик:
«В Малой Семеновке хоронили погибших. Среди них снайпер из моего взвода Андрей Безуглый. К вечеру догоняем батальон и узнаем печальную весть: у Байрамчи (что в 25 км от места высадки) смертельно ранен подполковник Иван Андреевич Александров. Нам рассказывают, что в бою за это село отличилась группа хорошо знакомых нам разведчиков (Д. Вонлярский и Г. Дорофеев получили ордена, а двадцатилетний старшина II статьи Петр Морозов стал Героем Советского Союза.) Старший сержант Ислам Халиков со своим орудием прорвался вперед и выкатил его прямо перед контратакующей колонной врага. Расстреляв все снаряды, расчет занял круговую оборону, все до одного были ранены, но продолжали бой и погибли, не сложив оружия. (И. Р. Халиков удостоен звания Героя посмертно.)»

Отличился в ходе Опатовацкого десанта 3 декабря 1944 года, где штурмовая группа под его командованием и он лично гранатами уничтожили 3 немецкий противотанковых орудия с расчётами, 2 дзота и 3 пулемётных точки, сам старшина Вонлярский автоматным огнём уничтожил 8 солдат противника. За этот бой награждён орденом Отечественной войны.

За доблесть и героизм в операции по захвату контрольного пленного в районе Будапешта 26 января 1945 года был представлен к награждению орденом Красной Звезды и вскоре награждён этим орденом.

Военный трибунал, побег, новый срок, амнистия 
В конце войны в 1945 году у Д. Волнярского и его друга произошёл конфликт с владельцем венгерского ресторана, в результате которого он был осужден военным трибуналом на 5 лет лишения свободы по ст. 167 УК РСФСР (в ред. 1926 года — разбой).
Однако вскоре после этого он во главе группы моряков совершил побег из Харьковской тюрьмы. Бродяжничал, затем трудился на Урале на объекте возле Челябинска, проживая под девичьей фамилией матери — Вавилов. 

13 апреля 1950 года специальным лагерным судом исправительно-трудового лагеря был осужден по ст. 58-14 УК РСФСР (контрреволюционный саботаж) на 10 лет лишения свободы.  

1 сентября 1953 года в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 27.03.1953 был амнистирован.

Дальнейшая жизнь 
После освобождения из заключения кончил Московский автодорожный техникум. Потом в течение 36 лет работал водителем-«дальнобойщиком».

Награды 
 Орден Красного Знамени (Приказ №0123/н 21 января 1944 г.);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (приказ № 06 от 25 марта 1945 г.)
 Орден Красной Звезды (Приказ №9/н от 2 марта 1945 г.);
 медали, в т.ч.:
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За взятие Вены»

Ранения 
 05 декабря 1941 года (Солнечногорск);
 20 января 1944 года (Керчь);
 1 января 1945 года (Будапешт).

Семья 
 Мать: Мария Михайловна Вонлярская, происходила из дворянского рода Вавиловых. Выпускница Смольного института, участница трех войн. В Первую мировую награждена великим князем Константином медалью «За храбрость». В Гражданскую войну воевала в 1-й Конной армии, ее лично знал С. М. Будённый. В ВОВ — была начальником госпиталя, майор медицинской службы.
 Отец: Дмитрий Оверкович Вонлярский
 Жена: Лидия Александровна Вонлярская

Литература 
 В. Ковалёв. Морской ангел. СПб.: Издательство «Крылов», 2015. ISBN: 978-5-4226-0260-5
 А. Штыров. Повесть о легендарном Дим Димыче.

Примечания

Ссылки 
 ВОНЛЯРСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (краткая биография) 
 Гвардии старшина 1-ой статьи Д.Д. Вонлярский
 Совершенно секретно: Не отдали Москву. 01.12.2006 
 Николай Хорунжий, РИА-Новости. Дмитрий Вонлярский: «Я Хрущева буквально боготворил» 
 Высадка морского десанта моряков-парашютистов ПДБ на м. Тархан.

Видео 
  (опубл. 14 апр. 2019 г.).
 Дим Димыч Вонлярский — ветеран Великой Отечественной войны (съёмка 2006 года)

Воевавшие в ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Совершившие побег из мест заключения
Совершившие побег из советских тюрем и лагерей
Похороненные на Ваганьковском кладбище